Дальность полёта — многозначный термин. Может означать:

 Дальность полёта снаряда (пули) — расстояние от дула орудия (ружья) до точки падения снаряда на землю.
 Дальность полёта летательного аппарата — расстояние, измеренное по земной поверхности, которое летательный аппарат пролетает от взлёта до посадки при израсходовании определенного запаса топлива.